Татья́на Васи́льевна Щу́рова — советский и украинский краевед, библиотекарь. Заведующая отделом искусств Одесской национальной научной библиотеки имени М. Горького.

Биография 
Окончила филологический факультет Одесского государственного университета имени И. И. Мечникова.

19 октября 1970 года была зачислена с испытательным сроком на должность младшего библиотекаря отдела книгохранения Одесской государственной научной библиотеки имени М. Горького (позже — Одесская национальная научная библиотека имени М. Горького). Через два месяца директор библиотеки И. Д. Мазуренко перевёл Щурову на должность библиотекаря. В 1990 году Татьяна Щурова стала заведующей отдела искусств библиотеки.

Почётные звания 
 Заслуженный работник культуры Украины

Библиография

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Выпускники Одесского университета
Краеведы СССР
Краеведы Украины
Библиотекари СССР
Библиотекари Украины
Исследователи русского авангарда
Персоналии:Одесса